Route 21 steht für folgende Verkehrswege:

 Route nationale 21, Frankreich
 Route 21 (Oman)
 Thailand Route 21, Thailand
 Arkansas State Route 21, Vereinigte Staaten
 Illinois State Route 21, Vereinigte Staaten
 New Mexico State Route 21, Vereinigte Staaten
 Utah State Route 21, Vereinigte Staaten